Cochereau ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marc Cochereau (1949–2011), französischer Dirigent
 Pierre Cochereau (1924–1984), französischer Komponist